Mapp ist der Name folgender Personen:

 Arthur Mapp (* 1953), britischer Judoka
 Eddie Mapp (1910–1931), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Justin Mapp (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler
 Kenneth Mapp (* um 1954), Politiker der Amerikanischen Jungferninseln
 Marjorie Mapp (* um 1930), kanadische Badmintonspielerin
 Norman Mapp (1928–1988), US-amerikanischer Jazzsänger

MAPP bezeichnet:

 MAPP-Gas, eine markenrechtlich geschützte Kurzbezeichnung für ein Brenngas aus Propin, Propadien und Propan